Municipio de Sac puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sac (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sac.
 Municipio de Sac (condado de Dade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dade.